Одиночний чоловічий розряд з настільного тенісу на Літніх Олімпійських іграх 2016 року відбувся з 6 по 11 серпня у Ріосентро. В турнірі взяли участь 70 спортсменів із 46 країн.

Призери

Розклад
Весь час - (UTC−3).

Формат змагань 
Змагання проходили у форматі плей-оф, де і визначили медалістів.

Посів
Посів спортсменів на олімпійському турнірі здійснювався згідно з рейтингом ITTF на 1 серпня 2016 року. Перші 16 сіяних спортсменів розпочали виступи з третього раунду, а спортсмени, посіяні з 17 по 32-е місце, із другого раунду.

1-16

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17-32

Змагання

Попередній раунд

Основні раунди

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Фінальні раунди

Примітки

Джерела 
 Змагання з настільного тенісу на офіційному сайті Олімпіади